

Patronyme 

 Ewald Hecker (1879-1954), entrepreneur allemand
  (* 1975, Augsburg), musicien autrichien œuvrant dans le domaine des musiques électroniques
 Friedrich Hecker (18111881), révolutionnaire allemand
 Hans Hecker (1895, Duisburg-Meiderich  1979, Hannoversch Münden), Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale
 Isaac Thomas Hecker (1819, New York City  1888, New York City), prêtre catholique américain
 Maximilian Hecker (* 1977), chanteur allemand
 Zvi Hecker, ‎ (* 1931, Cracovie), architecte israélien

Toponyme 

 Hecker, village du comté de Monroe dans l'Illinois, aux États-Unis.

Patronyme allemand
Patronyme juifh